Edmunds ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Edmunds (* 1944), walisischer Gitarrist und Sänger
 David Edmunds (* um 1931), britischer Mathematiker
 Don Edmunds (* 1930), US-amerikanischer Rennfahrer
 Ferrell Edmunds (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 George F. Edmunds (1828–1919), US-amerikanischer Politiker
 Ian Edmunds (* 1961), australischer Ruderer
 Jacinta Edmunds (* 1994), australische Ruderin
 Newton Edmunds (1819–1908), US-amerikanischer Politiker
 Paul C. Edmunds (1836–1899), US-amerikanischer Politiker
 Polina Edmunds (* 1998), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Rhian Edmunds (* 2003), britische Radsportlerin  
 Richard Edmunds (* 1937), US-amerikanischer Sprinter
 Terrell Edmunds (* 1997), US-amerikanischer Footballspieler
 Tremaine Edmunds (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler
 William Edmunds (1886–1981), italienisch-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edmunds (Maine), im Washington County
 Edmunds (North Dakota), im Stutsman County
 Edmunds Store, im Brunswick County, Virginia
 Edmunds Switch, im Scioto County, Ohio
 Edmunds County, Verwaltungseinheit in South Dakota

im NRHP gelistete Objekte:
 Edmunds County Courthouse, in Ipswich, South Dakota, ID-Nr. 00000997
 Edmunds-Heptinstall House, in Aurelian Springs, North Carolina, ID-Nr. 79001718